Арбанас може бити:

 Арбанаси (народ), старији назив за Албанце у српском језику
 , заједница у задарском региону, албанског порекла
 Арбанас (презиме)

Види још 

 Арбанаси, вишезначна одредница